Le tournoi de tennis de Montréal est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Futures, se dispute du 5 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Leslie Allen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marjorie Blackwood et Kym Ruddell.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Montréal
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Montreal
Sport au Canada en 1979
1979 au Québec
Tennis en février 1979